Sara Fernández Calleja, esgrimista madrilenya
 Sara Fernández Ceferino, àrbitra de futbol asturiana
 Sara Fernández Palazuelos, copilot de ral·li càntabra
 Sara Fernández (política), política saragossana de Ciutadans - Partit de la Ciutadania